El Palacio dos Príncipes Natoli (en italiano: Palazzo dei Principi Natoli) también conocido como Palacio Vigo es un palacio Barroco es la residencia oficial del Príncipe de Sperlinga Giovanni II en Torre Archirafi, Italia, que data de 1741 y fue originalmente la residencia del príncipe Giovanni Natoli II de Sperlinga, de origen francés descendiente de la línea de pilotos milites mil años.

Arquitectura e historia del Palacio  
Príncipe Francesco Natoli alrededor de 1720 Comprar tierras en Torre Archirafi y ordenó la construcción de un palacio como su residencia principesca.
Giovanni Natoli II Ruffo Sperlinga, 24 de mayo de 1741 fue nombrado Duque d'Archirafi por S.M. Rey de Nápoles y Sicilia Carlos III de España. Posesión acaba de tomar del pueblo de Archirafi construyó la iglesia de la corriente del siglo XVII y attiuguo palacio, pero la mayoría lo haya restaurado en 1762, la famosa y antigua torre del siglo XI, para proteger mejor a la costa de Mascali por piratas sarracenos, que da nombre al pueblo y ahora ya no existe, tal vez destruida por un terremoto o una tormenta.

La Torre 
Una memoria, en la parte superior de la torre Príncipe Natoli había grabado en una piedra blanca la siguiente inscripción Bourbon: "D.O.M. Ferdinando Utriusque Sic. Rege Pio, Felici, Invicto. Joannes Natolius Rufus de Alifia Princeps Sperlinga, Dux Archiraphis Reg. a Cons.Urbic. Legion. Messanae Praefectus Antiquissimam Turrim Archiraphim Aetate ac Maris impetu collapsam, Ne pago aucto Colonis frequentato Ducatus honore nobili, Quae dederat nomen deficeret, In meliorem tutioremque locum Readificandam curavit. 1762", que fue destruido por un tsunami mira hacia 1853.

La iglesia 
Adyacente al palacio príncipe quieren una pequeña iglesia, se dice que esta fue la petición de sus antepasados, dedicándolo a María, patrona de Messinesi. Muchos de los descendientes de la familia Natoli, hombres, traen en sus nombres de memoria, incluso el nombre de María.
El 14 de mayo de 1741 se terminará la construcción de la iglesia y el príncipe Natoli sí afecta a la siguiente inscripción: “Marie optimae maximae pepetuae mamertinorum tutelari saeculo XVIII acceptae epistolae surgente aedem hanc quam hocrure ducatus titulo insignito Franciscus Natoli De Alifia Sperlingae princips priusquam fato cederet erigendam curavit menti patris adhaerens Ioannes Filius erexit perfecit dotavit”. La iglesia fue consagrada sólo en 1743 y en 1840 la capilla fue ampliada. En 1922 la Iglesia de Torre Archirafi se convierte en parroquia y está dedicada a Nuestra Señora del Rosario.

Usted no sabe el año exacto en el que desapareció la torre, nos encontramos todavía mencionamos en 1815 hasta 1853.

El duque de Archirafi parece que murió en Messina, en 1769. El Palacio más tarde pasó a ser propiedad de Francesco Moncada de Natoli y familiares Vanni.

Hoy en día el edificio está restaurado y convertido en un museo, constituyendo un área arquitectónica y turística de interés histórico.

Véase también 
 Castello Natoli
 Giovanni I Natoli (prince de Sperlinga)

Referencias

Bibliografía 
 Vito Maria Amico, Lexicon Siculum, 1757 
Salvatore Mazzarella, Renato Zanca, Il libro delle Torri, le torri costiere di Sicilia nei secoli XVI-XX , Palermo, Sellerio, 1985. ISBN 9788838900891
 V. Di Maggio  Torri della Contea di Mascali , Acireale 1976.
 La Sicilia disegnata. La carta di Samuel von Schmettau (1720 – 1721), a cura di L. Dufour Ed. Società Storia Patria di Palermo. Palermo 1995.  ISBN 8874010664; ISBN 9788874010660
 Salvatore Trovato, Studi linguistici in memoria di Giovanni Tropea, 2009
 Leo S. Olschki, Archivio storico italiano, 1963
 Francesco Maria Emanuele Gaetani, Della Sicilia Nobile, I and II, stamperia de'Santi Apostoli, Palermo 1754 
 Francesco San Martino De Spucches, Mario Gregorio, La Storia dei feudi e dei titoli nobiliari di Sicilia
 Maria Giuffrè, Città nuove di Sicilia, XV-XIX secolo, 1979
 Vito Maria Amico: Dizionario topografico della Sicilia, Bd. 2, 1856, S. 542.
 Giovanni Paternó-Castello, Nicosia, Sperlinga, Cerami, Troina, Adernò, Ist. Ital. d'arti graf., 1907, kept in "University of California", United States
 Vincenzo Palizzolo Gravina, Il blasone in Sicilia ossia Raccolta araldica, 1871
 Si ha la Storia del Baronaggio di questo regno di Sicilia, distinto ne' Principi, duchi, Marchesi, Conti, e Baroni (etc.), Bentivenga, 1754

 
Museos de Sicilia
Arquitectura de Sicilia
Arquitectura de Italia del siglo XVIII
Palacios del siglo XVIII
Príncipe
Edificios y estructuras de la provincia de Catania